Strike! steht für:
 Strike – Mädchen an die Macht!, Film
 Strike! (Album), Musikalbum der Gruppe The Baseballs